Cavaione steht für:

 Cavaione, ein Ortsteil von Brusio in der Schweiz
 Cavaione, ein Ortsteil von Truccazzano in Italien